Марстон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марстон, Джо (1926—2015) — австралийский футболист.
 Марстон, Джон (ок. 1576—1634) — британский сатирик и драматург.
 Марстон, Натаниэль (1975—2015) — американский актёр кинo и ТВ.
 Марстон, Уильям (1893—1947) — американский психолог, теоретик феминизма.